Blue Jeans (The Wonder Years) – serie televisiva statunitense
The Wonder Years – raccolta di Michael W. Smith del 1993
The Wonder Years – album di 9th Wonder del 2011
The Wonder Years – album delle Wonder Girls del 2007
The Wonder Years – gruppo musicale statunitense